Гверстонь — название деревень в Печорском районе Псковской области России.

Гверстонь Малая
Гверстонь Большая